Cassville kan syfta på:

 Cassville, Missouri
 Cassville, Pennsylvania
 Cassville, West Virginia
 Cassville, Wisconsin